est un genre éteint d'amphibiens, un temnospondyle dvinosaurien appartenant à la famille des Trimerorhachidae. L'espèce type de Trimerorhachis, , a été nommée par le paléontologue américain Edward Drinker Cope en 1878.

Description 

On le connaît depuis le Permien inférieur du sud-ouest des États-Unis, avec la plupart des spécimens fossiles ayant été trouvés dans les lits rouges. 

Cope a nommé une seconde espèce du Texas, T. mesops, en 1896. L'espèce T. rogersi (nommée en 1955) et T. greggi (nommé en 2013) sont également originaires du Texas, et l'espèce T. sandovalensis (nommée en 1980) est originaire du Nouveau-Mexique.

Classification

Galerie

Liens externes

Notes et références

Notes

Références 

Genre de temnospondyles (nom scientifique)
Amphibien du Permien
Paléontologie aux États-Unis
Taxon fossile décrit en 1878